Cikote est un toponyme qui peut désigner :

Cikote, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;

Cikote, un village situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;

 Cikote, un village situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor ;
 Cikote, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.